Casera ima više značenja:
 Casera, Belluno
 Casera, Bolzano